

Населені пункти та їхні частини
 Зайончкув — село в гміні Оборники-Шльонські Тшебницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Зайончкув — село в гміні Ополе-Любельське Опольського повіту Люблінського воєводства
 Зайончкув — село в гміні Мнішкув Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Зайончкув — село в гміні Хотча Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Зайончкув — село в гміні Пекошув Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Зайончкув — частина села Забоже в гміні Карчміська Опольського повіту Люблінського воєводства
 Зайончкув — частина села Коваля-Перша в гміні Понятова Опольського повіту Люблінського воєводства

Примітки